Deutsche Verfassung steht für:

 Paulskirchenverfassung von 1849, von der Frankfurter Nationalversammlung verabschiedet, nicht wirksam geworden
 Verfassung des Deutschen Bundes 1870, siehe Norddeutscher Bund #Bundesverfassung
 Bismarcksche Reichsverfassung von 1871 für das Deutsche Kaiserreich
 Oktoberverfassung von 1918, eine Abänderung der Bismarckschen Reichsverfassung, siehe Oktoberreformen
 Weimarer Verfassung von 1919, erste demokratisch-parlamentarische Verfassung Deutschlands, Reichsverfassung für die Weimarer Republik
 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland von 1949 (1990), die Bundesverfassung des vereinten Deutschland
 Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik von 1949 (mit den Fassungen von 1968 und 1974)

Siehe auch:
 Reichsverfassung (Verfassungen des Deutschen Reichs)